Sheryl Crow and Friends: Live from Central Park — концертный альбом американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 1999 году. В 2001 году певица получила премию Грэмми за лучшее женское вокальное рок-исполнение за исполнение песни «There Goes the Neighborhood». Тираж альбома к январю 2008 года достиг 486,000 копий и он получил золотую сертификацию RIAA.

Список композиций 

 «Gold Dust Woman» (была оригинально исполнена группой Fleetwood Mac).
 «Happy» (The Rolling Stones).
 «White Room» (Cream).
 «Tombstone Blues» (Bob Dylan).

Награды

Grammy Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|2001 ||rowspan="2"| There Goes the Neighborhood || Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное рок-исполнение || 
|-
|-

Чарты и сертификации

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган
 Matthew Brubeck — бас-гитара
 Jim Bogios — ударные
 Mike Rowe — клавишные
 Другие

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Концертные альбомы A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы — лауреаты премии «Грэмми»
Альбомы Шерил Кроу
Концертные альбомы 1999 года
Альбомы, записанные в Центральном парке